Dubs ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Dubs (1920–1979), US-amerikanischer Botschafter
 Alfred Dubs, Baron Dubs (* 1932), britischer Politiker der Labour Party und Mitglied des Unterhauses
 Chantal Dubs (* 1990), Schweizer Schauspielerin
 Ernst Dubs (1924–2018), Schweizer Handballspieler
 Homer Hasenpflug Dubs (1892–1969), britischer Sinologe
 Ivo Dubš (* 1974), tschechischer Volleyballspieler
 Jakob Dubs (1822–1879), Schweizer Politiker (FDP)
 Robert Dubs (1880–1963), österreichischer Wasserbauingenieur und Hochschullehrer
 Rolf Dubs (* 1935), Schweizer Wirtschaftspädagoge
 Thomas Dubs (1933–2019), Schweizer Künstler

Weiterhin ist Dubs Niederpreußisch für Gesäß. 

Siehe auch:
 Dubbs
 Tubbs
 Doubs (Begriffsklärung)